Hover (engl. für schweben) steht für:
 Great Wall Hover, Automodell der Marke Great Wall
 Hover!, ein Computerspiel